Het wereldkampioenschap basketbal vrouwen 2018 is het 18de wereldkampioenschap basketbal voor vrouwen georganiseerd door de Fédération Internationale de Basketball of FIBA. Het vond plaats van 22 tot en met 30 september 2018 in Spanje. Israël en Spanje waren geïnteresseerd de organisatie op zich te nemen, op 16 december 2014 werd binnen de FIBA beslist met 18 stemmen tegen 5 dat het Spanje werd.

Zestien landen streden in twee steden die in augustus 2017 bekendgemaakt werden, Santa Cruz de Tenerife en San Cristóbal de La Laguna. Het is de eerste maal dat het WK doorgaat met de nieuwe naam FIBA Women's Basketball World Cup.

Het eerste land dat zich na Spanje zelf kwalificeerde was de Verenigde Staten die in Rio de Janeiro in de finale Basketbal Vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 op 20 augustus 2016 met 101-72 Spanje uitschakelde.

Het Spaans basketbalteam slaagde er in de kleine finale in het Belgisch basketbalteam, debutant op het wereldkampioenschap, van de bronzen medaille te houden.

Gekwalificeerde teams

Trekking groepsfase 
De officiële trekkingsceremonie om de indeling in groepen voor de groepsfase te bepalen vond plaats op 6 februari 2018 in San Cristóbal de La Laguna op het eiland Tenerife, Canarische Eilanden, Spanje.

De 16 ploegen werden op basis van de FIBA Women's World Ranking en de geografische locatie ingedeeld in vier klassen. De FIBA rangschikking is tussen haakjes achter elk land vermeld. Elke groep werd samengesteld met een nationale ploeg uit elk van de vier klassen zodat de reekshoofden, en landen uit dezelfde regio mekaar ontliepen in de groepen:

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Rangschikking en prijzen

Individuele prijzen 
MVP (Meest Waardevolle Speler)
  Breanna Stewart

All-Star Team
  Breanna Stewart
  Diana Taurasi
  Astou Ndour
  Emma Meesseman
  Liz Cambage

Wereldkampioenschap basketbal
Basketbal in 2018
Basketbal in Spanje
Basketbal